Los viajes de Gulliver puede referirse a:

 Los viajes de Gulliver (título original en inglés: Gulliver's Travels), una novela del escritor inglés Jonathan Swift, publicada por primera vez en 1726;
 Los viajes de Gulliver (en inglés: Gulliver's Travels), una película estadounidense de dibujos animados dirigida y producida en 1939 por los hermanos Dave y Max Fleischer y basada en la novela de Jonathan Swift;
 Los viajes de Gulliver (en inglés: The Three Worlds of Gulliver, literalmente, Los tres mundos de Gulliver), una película estadounidense en imagen real, dirigida en 1960 por Jack Sher y basada en la novela de Jonathan Swift;
 Los viajes de Gulliver (en inglés: Gulliver's Travels), una película belgo-británica que mezcla imagen real con dibujos animados, protagonizada por Richard Harris, dirigida en 1977 por Peter Hunt y basada en la novela de Jonathan Swift;
 Los viajes de Gulliver (en inglés: Gulliver's Travels), una miniserie de la televisión estadounidense, emitida en la cadena NBC en 1996 y basada en la novela de Jonathan Swift;
 Los viajes de Gulliver (en inglés: Gulliver's Travels), una película estadounidense en imagen real, dirigida en 2010 por Rob Letterman y basada en la novela de Jonathan Swift.